Віне () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Віне () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Віне () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об